Messier ist der Familienname folgender Personen:
 Charles Messier (1730–1817), französischer Astronom
 Éric Messier (* 1973), kanadischer Eishockeyspieler
 George Messier (1896–1933), französischer Industrieller
 Jean-Marie Messier, französischer Geschäftsmann
 Mark Messier (* 1961), kanadischer Eishockeyspieler
 Paul Messier (* 1958), kanadischer Eishockeyspieler
 Pierre le Messier (1592–1670), französischer Schauspieler, siehe Bellerose (Schauspieler)

Messier ist der Name des folgenden Unternehmens:
 Messier Automobiles, ehemaliger französischer Automobilhersteller

Nach dem französischen Astronomen Charles Messier sind benannt:
 der von ihm zusammengestellte Messier-Katalog (sowie die mit der Katalognummer bezeichneten Objekte daraus, z. B. Messier 66)
 ein Mondkrater, siehe Messier (Mondkrater)
 ein Hauptgürtelasteroid, siehe (7359) Messier
 diverse Kometen, darunter C/1769 P1 (Messier)
 Messier-Kanal, Meeresenge im Süden Chiles zwischen der Wellingtoninsel und dem Festland